Papi Chulo (spanischer Slangbegriff. süßer Papi, vgl. Sugar-Daddy) steht für:
 Papi Chulo... Te Traigo El Mmmm, Lied der panamaischen Reggaeton-Musikerin Lorna (2003)
 Papi Chulo (2003), US-amerikanischer Spielfilm von Alex Bandy Jr. (2003)
 Papi Chulo (2018), irisch-britischer Spielfilm von John Butler (2018)